Движок может означать:
 Вики-движок — программное обеспечение для организации вики.
 Графический движок — программный движок, основной задачей которого является визуализация (рендеринг) двухмерной или трёхмерной компьютерной графики.
 Игровой движок — базовое программное обеспечение компьютерной игры.
 Движок Doom — псевдотрёхмерный игровой движок, разработанный американской компанией id Software и применяемый в компьютерных играх Doom, Heretic, HeXen, Strife, HacX и других играх, созданных по лицензии.
 Движок Quake — игровой движок, разработанный в 1996 году американской компанией id Software для использования в шутере от первого лица Quake.
 Движок Unreal — игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией Epic Games. Первой игрой на этом движке был шутер от первого лица Unreal, выпущенный в 1998 году.
 Физический движок — компьютерная программа, которая производит компьютерное моделирование физических законов реального мира в виртуальном мире, с той или иной степенью аппроксимации.
 Браузерный движок — обычно используется в веб-браузерах (отсюда название), почтовых клиентах и других программах, нуждающихся в отображении и редактировании содержимого веб-страниц.
 Шахматный движок — компьютерная программа, предназначенная для просчитывания вариантов шахматных ходов.
 Движок JavaScript — специализированная программа, обрабатывающая JavaScript, в частности, в браузерах.
 Движок базы данных — компонент СУБД, управляющий механизмами хранения баз данных, или библиотека, подключаемая к программам и дающая им функции СУБД.
 Движок бизнес-правил — движок исполнения бизнес-правил) — компонент системы управления бизнес-правилами предприятия, в функции которого входит выполнение правил.
 Форумный движок — интернет-сервис для общения между пользователями интернета.

См. также 
 Двигатель
 Фреймворк